

Котельниково — місто, районний центр, Волгоградська область
 Котельниково — село, Нерчинський район, Забайкальський край